Альдеа-Реаль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 25,26 км². Население — 353 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Aldea Real en la página de la Diputación de Segovia

Муниципалитеты Сеговии